Старшая сестра:
 
 Старшая сестра (фильм) — советский художественный фильм.

См. также 
 Сестра (значения)